São Geraldo do Araguaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Geraldo do Araguaia (ort), Pará, 
 São Geraldo do Araguaia (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar